O Ribeirão Água Fria é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Agua Fria
Agua Fria